Dritte Volleyball-Liga 2012/13 steht für:

 Dritte Volleyball-Liga 2012/13 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2012/13 (Männer)